Витан може да се отнася за:

 Витан – село в Гърция, Егейска Македония, област Западна Македония, дем Хрупища
 Витан – село в Словения, Подравски регион, община Ормож